San Antón steht für:
 Distrikt San Antón, Peru
 San Antón (Puerto Rico), Stadtviertel
Siehe auch:
 San Antonio (Begriffsklärung)
 St. Anton